Попо может означать:

Люди 
  (род. 1952) — южноафриканский политик, первый премьер Северо-Западной провинции (1994—2004), председатель правления  (2002—2010), председатель правления  (2014—2017), председатель правления  (с 2018).
  (1943—2000) — музыкант из Тринидада и Тобаго.

Известные по прозвищу
  (1918—2013; наст. имя Полин Филлипс) — американская колумнистка и радиоведущая.
 Попо (род. 1975; наст. имя Аселину Фрейтас) — бразильский боксёр.
  (род. 1978; наст. имя Адильсон Ферейра де Сауза) — бразильский футболист.
  (1980—2013; наст. имя Марио Альберто Пенья) — американо-мексиканский преступник.
  (род. 1988; наст. имя Адольфо Мояно Бургос) — испанский футболист.

Вымышленные персонажи 
  — персонаж манги «Жемчуг дракона».
 Попо — персонаж аниме-сериала «Kaiba».
 Попо — главный персонаж видеоигры «Ice Climber».

Как часть топонима 
 Гран-Попо — город в Бенине.
  — национальный парк в Мексике.
 Литл-Попо — прежнее название города Анехо (Того).

Прочее 
 Попо — в англоязычной лингвистике одно из названий языка ген.

См. также 
 По-По
 Папо
 Попа
 Попокатепетль — вулкан, испаноговорящие часто его называют Эль-Попо